Red Riding Hood ist der Originaltitel folgender Filme:

 Rotkäppchen (1987), Film von Adam Brooks 
 Red Riding Hood – Rotkäppchen kehrt zurück, Musicalfilm von Randal Kleiser aus dem Jahr 2006
 Red Riding Hood – Unter dem Wolfsmond, US-amerikanisch-kanadischer Film von Catherine Hardwicke aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Little Red Riding Hood